Т-29 — экспериментальный советский средний колёсно-гусеничный танк 1930-х годов, созданный на базе танка Т-28. Изготовлено несколько опытных экземпляров, по итогам испытаний которых танк планировалось принять на вооружение РККА. Однако по ряду причин его серийное производство так и не было развёрнуто.

История создания 
Одной из характерных особенностей советского (и не только) танкостроения 1930-х годов являлась большая работа по разработке и созданию колёсно-гусеничных танков. Применение колёсно-гусеничного движителя сильно усложняло силовую передачу и ходовую часть танков, однако давало явный выигрыш в скорости. Кроме того, таким образом решалась проблема низкого ресурса гусениц, не позволявшего танкам тех лет совершать длительные марши. Наконец, предполагалось, что в случае повреждения гусеничного движителя экипаж будет просто сбрасывать разбитую гусеницу, пусть теряя в проходимости танка, но сохраняя его подвижность.

В программе развития автобронетанковых войск РККА колёсно-гусеничные танки занимали существенное место. Предполагалось, помимо имевшихся в наличии лёгких танков серии БТ, разработать также средний танк с колёсно-гусеничным движителем.

Разработка среднего колёсно-гусеничного танка в СССР началась в 1933 году с подготовки Автобронетанковым бюро техотдела ЭКУ ОГПУ ряда эскизных проектов танков, представлявших собой дальнейшее развитие танка БТ-2 и во многом опиравшихся на разработанный недавно танк Т-28. Основной из них, носивший условное обозначение ПТ-1, имел привод на три пары опорных катков (при движении на гусеницах), а также обладал способностью плавать. Также было разработано пять полностью «сухопутных» вариантов танка, из которых наибольший интерес среди военных вызвали 4-й и 5-й проекты под общим названием ИТ-3 («истребительный танк, третий»). Машина имела массу  (в зависимости от бронирования), защищалась противопульной бронёй и вооружалась 76-мм орудием и пулемётами калибра 7,62 и 12,7 мм. Двигатель М-17Б мощностью  должен был разгонять машину  на гусеницах и  — на колёсах. Экипаж составлял 4 человека. В 1934 году, после доработки этих двух проектов, на ленинградском Кировском заводе, где в то время разворачивался выпуск Т-28, были построены опытные танки Т-29-4 и Т-29-5. Проект разрабатывался под общим руководством Н. В. Цейца, непосредственное участие в разработке танка принимал Н. А. Астров. Между собой танки различались бронированием (15—20 или  соответственно), массой (16 или 23,5 т) и рядом других параметров. По компоновке и вооружению танки были одинаковы и соответствовали Т-28.

В 1934—1935 годах танки Т-29 прошли множество испытаний, в том числе и сравнительных с Т-28. По их итогам был сделан вывод, что Т-29, хотя и более сложен в производстве, но представляет большой интерес ввиду высокой скорости и хорошей маневренности.

По результатам испытаний в 1936 году на Кировском заводе изготовили эталонный образец Т-29. Планировалось в 1937 году развернуть его серийное производство, из-за чего даже была сокращена программа выпуска Т-28, однако ввиду большого количества недостатков Т-29 в своём имеющемся виде военных не удовлетворял. Согласно постановлению ГКО при СНК СССР № 14сс от 25 мая 1937 года, завод должен был переработать проект танка и разработать новый образец, с утолщёнными бронелистами из цементированной брони, установленными наклонно.

Эта машина, обозначенная как Т-29-Ц, была разработана под руководством Н. В. Цейца в рекордные сроки и уже 4 июля представлена на рассмотрение ГКО. Проект сильно отличался от эталонного Т-29. Была удлинена ходовая часть, получившая 5 пар опорных катков (из них три ведущих и две управляемых) вместо 4 у эталонного Т-29. Машина весом 30 т защищалась 30-мм бронёй и была вооружена 76-мм пушкой Л-10, пятью пулемётами ДТ и двумя пулемётами ДК. Вооружение размещалось в трёх башнях. Экипаж составлял шесть человек.

Т-29-Ц получил одобрение военных, и к 1 июля 1938 года планировалось изготовить опытный образец, но осенью 1937 года все работы в этом направлении были неожиданно свёрнуты, а Кировский завод продолжил выпускать танки Т-28 в прежнем объёме. Причины этого не совсем понятны, но, по ряду данных, такое решение было связано с арестом Н. В. Цейца как «вредителя» в сентябре 1937 года.

Описание конструкции 
Далее приведено устройство эталонного танка Т-29.

Корпус 

Т-29 представлял собой трёхбашенный танк, аналогичный по компоновке танку Т-28. Однако в сравнении с последним корпус претерпел ряд изменений, в частности, стал несколько шире  и выше , что произошло из-за размещения элементов подвески внутри бронекорпуса. Кроме того, ряд элементов корпуса претерпел мелкие изменения конфигурации. Корпус сваривался из катаных бронелистов толщиной от 10 до 30 мм.

Башни 
Главная башня кругового вращения по конструкции была аналогична башне артиллерийского танка Т-26-4 с увеличенным на 100 мм диаметром погона. В передней части башни в маске на цапфах размещалась танковая пушка КТ-28 (были попытки разместить ещё недоработанную пушку ПС-3). Справа от неё и в задней стенке башни имелись независимые шаровые установки с пулемётами ДТ. На крышке башенного люка была предусмотрена установка зенитной турели для ещё одного ДТ. Для посадки и высадки экипажа главная башня имела два поворотных люка в крыше и один (прямоугольной формы) — в кормовом бронелисте.

Малые башни по конструкции повторяли башни Т-28 и вооружались одним пулемётом ДТ в шаровой установке каждая. Сектор вращения составлял 165°.

Вооружение 
В качестве главного вооружения использовалась универсальная танковая пушка ПС-3, установленная в главной башне (рассматривались варианты вооружения танка пушкой КТ-28 образца 1927/32 года). Впоследствии вместо пушки ПС-3 была установлена танковая пушка Л-10.

Вспомогательное вооружение состояло из состояло из четырёх 7,62-мм пулемётов ДТ, расположенных в шаровых установках (в передней и задней частях главной башни и в пулемётных башнях). Ещё один пулемёт ДТ мог располагаться на турельной установке на люке главной башни.

Боекомплект состоял из 67 унитарных выстрелов к пушке и 6615 патронов к пулемётам (105 магазинов по 63 патрона в каждом).

Двигатель и трансмиссия 
В качестве силовой установки использовался V-образный авиационный карбюраторный двигатель М-17Т или М-17Ф водяного охлаждения мощностью  с двумя двойными карбюраторами «Зенит» КД-1. Пуск двигателя производился с помощью электростартера «Бош» мощностью   и сжатого воздуха. В системе зажигания использовались два магнето «Сцинтилла». Для облегчения пуска двигателя использовалось пусковое магнето «Бош». Ёмкость топливных баков составляла , что обеспечивало запас хода по шоссе на колёсном ходу — 300 км, на гусеничном ходу — 200 км.

Трансмиссия была аналогична трансмиссии танка Т-28 и состояла из главного фрикциона сухого трения, пятискоростной коробки перемены передач (пять передач вперёд, одна — назад), многодисковых сухих бортовых фрикционов и двухрядных бортовых передач с ленточными тормозами. В качестве механизма поворота при движении на колёсном ходу использовался простой дифференциал.

Ходовая часть 

Ходовая часть применительно к одному борту состояла из четырёх обрезиненных опорных катков большого диаметра. При движении на колёсном ходу три пары задних опорных катков были ведущими, передняя — управляемой. При движении на гусеничном ходу гусеница приводилась в движение ведущим колесом заднего расположения. Впереди располагался ленивец с винтовым механизмом натяжения. Также имелось три поддерживающих ролика. В ходовой части применялась индивидуальная подвеска системы Кристи со спиральными пружинами.

Мелкозвенчатые гусеницы цевочного зацепления шириной 500 мм обеспечивали танку высокую проходимость.

Скорости движения машины на гусеничном и колёсном ходу были по возможности сближены. Такое сближение скоростей (синхронизация) было сделано специально для возможного комбинированного применения движителей (в этом случае можно было двигаться, используя с одной стороны гусеничный, а с другой — колёсный движитель).

Средства наблюдения и связи 
Как и у Т-28, средства наблюдения танка Т-29 представляли собой простые смотровые щели (по одной по бортам главной башни, по внешним бортам пулемётных башен и в крышке люка механика-водителя), закрытые с внутренней стороны сменным триплексным стеклоблоком, обеспечивавшим защиту от пуль, осколков снарядов и брызг свинца при обстреле бронебойными пулями. Командир танка также располагал перископическим панорамным прибором наблюдения ПТК, защищённым бронеколпаком.

На танке Т-29 устанавливались радиостанция 71-ТК-1 и внутреннее переговорное устройство СПУ-7-Р.

Электрооборудование 
Электрооборудование танка выполнено по однопроводной схеме. Напряжение бортовой сети составляло 12 В. В качестве источников электроэнергии использовались четыре аккумуляторных батареи 6СТА-6 или 6СТА-9 напряжением 12 В, ёмкостью  и  соответственно, а также динамо-генератор «Сцинтилла» мощностью 1000 Вт, напряжением 12 В.

Эксплуатация и боевое применение 
Достоверных сведений о боевом применении трёх изготовленных образцов Т-29 нет.

Т-29-4 был передан на полигон в Кубинке, где находился до начала Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года он был передан в состав 22-й танковой бригады. Что было с ним потом, неизвестно.

Т-29-5 был разобран в 1938 году.

Эталонный Т-29 в том же году был перевооружён пушкой Л-10. После начала советско-финской войны этот танк был отремонтирован и 13 февраля 1940 года «убыл в распоряжение АБТВ 13-й армии». Однако о боевом применении танка ничего не известно, равно как и о его дальнейшей судьбе.

Как минимум один из Т-29 был эвакуирован в Челябинск, и по состоянию 1942 год находился на территории опытного завода № 100. Согласно документам, в конце 1943 года эта машина была пущена в переплавку вместе с Т-100, КВ-7 и рядом других опытных образцов бронетехники.

Оценка машины 

Несомненно, Т-29 был оригинальной машиной, на которой был применён ряд интересных технических решений. Привод на три оси позволил значительно увеличить динамические характеристики машины, а мощное вооружение наряду с бронёй, надёжно защищавшей от пуль и осколков снарядов, делало Т-29 весьма перспективным танком.

Но вместе с тем танк имел множество недостатков, в частности, колёсно-гусеничный движитель сильно усложнял его конструкцию, что приводило к трудностям в производстве и эксплуатации. Кроме того, танку были присущи все недостатки многобашенной схемы, такие как невозможность увеличения бронирования и сложность производства самого корпуса.

Однако, принимая во внимание вес танка, калибр артиллерийского вооружения и скорость движения на гусеницах, нельзя не признать созданный в 1936 году танк Т-29 одной из важных ступеней на пути поиска нового типа среднего танка, который в конечном итоге завершился созданием легендарного Т-34.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
Эталон. ​​​​​​​История советского среднего колёсно-гусеничного танка Т-29-5. Юрий Пашолок, Warspot.ru

Танки по алфавиту
Танки СССР периода Второй мировой войны
Экспериментальные советские танки 1930—1940-х годов
Средние танки
Танки прорыва
Многобашенные танки
Танки с бензиновым двигателем